«Тото и императоры Рима» (вариант названия — «Тото и короли Рима») — кинофильм. Экранизация произведения, автор которого Эннио де Кончини.

Сюжет 
Сюжет фильма является вольным переложением на итальянскую почву двух рассказов Чехова: «Смерть чиновника» и «Экзамен на чин». Мелкий римский чиновник чихает в театре на голову впередисидящего человека, который оказывается вышестоящим чиновником. С этого начинаются его неприятности, к которым вскоре добавляется необходимость выдержать экзамен для сохранения должности…

В ролях 
 Тото — Эрколь Папалардо
 Эрнесто Альмиранте — Недо
 Анна Карена — Армида Папалардо
 Пьетро Карлони — Капуфицио Капаско
 Альберто Сорди — учитель

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Стено, Марио Моничелли
 Сценарий: Эннио Де Кончини, Марио Моничелли, Дино Ризи
 Продюсер: Ромоло Лоуренти
 Оператор: Джузеппе Ла Торре
 Композитор: Нино Рота

Ссылки 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1951 года
Фильмы Стено
Фильмы о Риме
Фильмы Италии 1951 года